Помпа́ж () 
 Помпаж — срывной режим работы авиационного турбореактивного двигателя
 Помпаж в трубопроводе — неустойчивая работа насоса (компрессора)

См. также 
 Помпа